Новосветловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новосветловка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Новосветловка — посёлок в Краснодонском районе Луганской области.
 Новосветловка — село в Веселиновском районе Николаевской области.